El Silencio puede referirse a:

 El Silencio, reurbanización localizada en Caracas, Venezuela;
 El Silencio, estación del metro de Caracas;
 El Silencio, localidad de Costa Rica;
 El Silencio, localidad de Panamá;
 El Silencio, episodio del programa de televisión Doctor Who;
 El silencio, álbum de la banda de Rock mexicano Caifanes;
 El silencio, película de Suecia de 1963.
 El Silencio (película de 2019), película estadounidense de 2019.
 El Silencio (Doctor Who), orden religiosa ficticia de la serie Doctor Who